Parrillas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Parrillas (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Parrillas (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar